Distretto di Mae Tha – distretto della Thailandia nella Provincia di Lampang

Distretto di Mae Tha – distretto della Thailandia nella Provincia di Lamphun